CaixaForum steht für:
 CaixaForum Madrid, ein Museum, Auditorium und Konferenzzentrum in der spanischen Hauptstadt Madrid.
 CaixaForum Barcelona, ein Museum, Auditorium in Barcelona
 CaixaForum Palma
 CaixaForum Lleida
 CaixaForum Tarragona
 CaixaForum Saragossa